Miejscowości
 Żar – miejscowość u stóp Tatr słowackich
 Żar – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Kluki
 Żar – osiedle we Wrocławiu. Część dawnej dzielnicy Fabryczna
 Żar – wieś w Rosji, w obwodzie smoleńskim
 Szczyty i góry
 Żar – góry w Karpatach Zachodnich na Słowacji (słow. Žiar)
 Żar – szczyt na Pogórzu Wielickim
 Żar (761 m) – szczyt w Beskidzie Małym (nad Jeziorem Międzybrodzkim)
 Żar (678 m) – szczyt w Beskidzie Małym (nad Ponikwią)
 Żar – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Żar – szczyt w Karkonoszach
 Żar – szczyt w Pieninach Spiskich
 Żar – szczyt w Tatrach Zachodnich

 Inne
 Żar – lotnisko w województwie śląskim
 Żar – amerykański thriller z 2002 roku w reżyserii Craiga R. Baxleya.
 Żar – powieść z 1942 roku węgierskiego pisarza Sándora Márai.